Сомалийская Демократическая Республика (сомал. Jamhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya, араб. الديمقراطية‎ جمهورية الصومال, Jumhūrīyah ad-Dīmuqrāṭīyah aṣ-Ṣūmālīyah, итал. Repubblica Democratica Somala) — республика (широко известная как «коммунистическая» на Западе), которая была провозглашена в 1969 году после военного переворота, организованного генералом Мохамедом Сиадом Барре. Переворот произошёл через несколько дней после убийства Абдирашида Шермарка (второго президента Сомали) его же телохранителем.

В ходе переворота были установлены дружеские отношения с Советским Союзом. Страной управляла Сомалийская революционная социалистическая партия.

Администрация Барре правила Сомали в течение следующих 21 лет, пока Сомали не погрузилась в анархию в 1991 году.

История

Верховный революционный совет 

Наряду с Барре во главе Верховного революционного совета (ВРС), который пришёл к власти после убийства президента Шармарке был подполковник Салаад Габейре Кедийе и начальник полиции . Кади официально носил титул «отца революции», однако Барре вскоре стал главой ВРС. Совет впоследствии арестовал членов бывшего гражданского правительства, запретил политические партии, распустил парламент и Верховный суд и приостановил действие конституции.

Революционная армия ввела крупномасштабные программы общественных работ и успешно реализовала кампании городской и сельской письменности, которая помогла значительно повысить уровень грамотности. В дополнение к национализации промышленности и земли, внешняя политика нового режима делала упор на традиционные и религиозные связи Сомали с арабским миром, что в конечном итоге привело к вступлению государства в 1974 году в Лигу арабских государств. В том же году Сиад Барре также занимал должность председателя Организации африканского единства (ОАЕ).

В июле 1976 года Верховный революционный совет самораспустился, и на его фоне была создана Сомалийская революционная социалистическая партия (СРСП), однопартийное правительство, основанное на научном социализме и исламских принципах. СРСП попыталась примирить официальную государственную идеологию с официальной государственной религией, адаптируя марксизм к местным условиям. Акцент был сделан на мусульманские принципы социального прогресса, равенства и справедливости, которые, как утверждало правительство, составляли основу научного социализма и его собственное право на самодостаточность, участие общественности и общественного контроля, а также прямого владения средствами производства. В то время как СРСП использовала частные инвестиции в ограниченных масштабах, общее направление администрирования было по сути социалистическим.

Распад 
В связи с территориальными претензиями, Сомали вступила в Огаденскую войну с соседней Эфиопией. Обе страны являлись государствами социалистической ориентации, поддерживающимися СССР, которая пыталась дать помощь обеим странам, но отказ Сиада Барре уйти привёл к тому, что СССР стал поддерживать Эфиопию в конфликте. Решив воспользоваться китайско-советским расколом, Барре вернулся к власти и начал проводить маоистскую доктрину в партийной линии. Китай в то время не мог обеспечить достаточное количество военных поставок в поддержку Барре, однако Соединённые Штаты, которые только нормализовали отношения с Китаем, смогли. Огаденская война стала опосредованной войной между США и СССР.

В конечном счёте, Сомали была вынуждена выйти из Эфиопии, и это поражение серьёзно ослабило положение Барре. Началось вооружённое восстание, в 1991 году режим рухнул, и Барре бежал в изгнании после долгой гражданской войны. Крах однопартийного режима привёл страну к хаосу и разделением её между полевыми командирами.

Население 
По данным 1991 года население в Сомали составляло 6 709 161 человек. Менее чем за 20 лет население увеличилось более чем вдвое (в 1972 году, согласно данным, численность населения составляла 2 941 000 человек).

Примечания

Ссылки 
 Юридическая система Сомалийской Демократической Республики
 Не страна, а одно название: Что произошло в Сомали за 60 лет независимости

История Сомали